Dies ist eine chronologische Liste aller Außenminister von Japan.

Die Amtszeiten im Kabinett werden nicht in der Tabelle geführt. Beispielsweise wird Takeaki Matsumoto als 79. Person aufgezählt, die japanischer Außenminister wurde, während seine Amtszeit die 145. ist.

Liste der Außenminister von der Meiji-Restauration 1868 bis zur Einrichtung des Kabinetts 1885 
Anmerkung: Die Datumsangaben folgen auch vor 1873 dem gregorianischen Kalender, das japanische Datum ist in Klammern angegeben.

Liste der Außenminister seit Einrichtung des Kabinetts 1885

Weblinks 
 Außenministerium: Liste der Außenminister seit 1868 (japanisch)
 Kurzbiografie der Minister auf der Webseite des Außenministeriums (englisch)
 Liste japanischer Minister (englisch)

!
Japan